Breath of Life – album dei Magnum
Breath of Life – album del World Saxophone Quartet del 1995
Breath of Life – album di Louis Hayes del 1974
Breath of Life – singolo degli Erasure del 1992
Breath of Life – album di remix degli Erasure del 1992 
Breath of Life – singolo dei Florence and the Machine del 2012
Breath of Life – film francese del 2018 (L'Ordre des médecins)